Miroslav Šutej, hrvatski slikar i grafičar
 Mladen Šutej, hrvatski jedriličar
 Tina Šutej, slovenska atletičarka
 Vjekoslav Šutej, hrvatski dirigent

Prezimena